Die Nationalliga A 2014/15 () war die 81. Spielzeit der höchsten Schweizer Spielklasse im Basketball der Männer. Es nahmen acht Mannschaften an der Meisterschaft teil.

Schweizer Meister wurde die Lions de Gèneve, die sich damit nach 2013 ihren zweiten Titel sichern konnte. Sie setzten sich im Playofffinale gegen Union Neuchâtel Basket in sechs Spielen durch.

Modus 
In der Vorrunde trafen die acht Mannschaften je dreimal aufeinander. Zuerst wurde in 14 Spielen je ein Hin- und Rückspiel gespielt. Danach wurde noch je ein Spiel gespielt, wobei das Heimrecht durch die Tabellenplatzierung bestimmt wurde. Die besten sechs Mannschaften qualifizierten sich für eine Gewinnerrunde, in denen sie die Mannschaften in je einem Hin- und Rückspiel um die vier Playoffphase zu kommen, dabei konnten sie die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde mitnehmen. Das Playoffshalbfinale wurde in einer Best-of-Five-Serie gespielt, das Finale wurde im Best-of-Seven entschieden.

Das siebt- und achtplatzierte Team treten in einer Auf-/Abstiegsrunde gegen vier Vereine aus der NLB an, um um die vier Plätze in der NLA zu kämpfen, die in der aufgestockten NLA nächste Saison zur Verfügung stehen.

Vorrunde

Gewinnerrunde

Playoffs

Auf-/Abstiegsrunde 

Trotz des sportlichen Aufstiegs in die NLA zögerten BC Alte Kanti Aarau (wie bereits 2012) und Swiss Central Basket mit dem Entscheid, in die höchste Liga aufzusteigen. Da schliesslich der BC Alte Kanti Aarau wie bereits 2012 verzichtete, durfte stattdessen der BC Winterthur als weitere Mannschaft aus dem deutschsprachigen Teil der Schweiz in die Nationalliga A aufsteigen.

Weblinks 
 Nationalliga A auf den Seiten von Swiss Basketball.

Einzelnachweise 

Basketballwettbewerb in der Schweiz
Basketballsaison 2014/15